Miriam – hebrajska postać imienia Maria
 Miriam (Biblia)
 (102) Miriam – asteroida
 pseudonim Zenona Przesmyckiego
 Wszystko o Miriam – program telewizyjny